Pegu o Bago, ciutat de Myanmar
 Districte de Pegu o Bago
 Divisió de Pegu o Bago
 Muntanyes Pegu o Pegu Yoma
 Riu Pegu
 Pegu-Sittang, canal